O imagine se poate referi la:
 Imagine – reproducere, în înțelesul comun bidimensională, a unui obiect cu ajutorul unui sistem optic; reprezentarea plastică obținută prin desen, pictură, sculptură, fotografie, film etc.; reflectare artistică a realității cu ajutorul cuvintelor.
 Imagine digitală – reprezentare numerică a unei imagini.
 Imagine generată de computer – imagine vizuală generată prin cod, nu prin digitizarea unei imagini reale.
 Imagine mentală – reflectare a unui obiect în conștiință sub forma unei senzații, percepții sau reprezentări.
 Imagine reală – locul în care se întâlnesc razele de lumină izvorâte dintr-un punct sau prelungirile acestor raze după ce au fost reflectate pe oglinzi sau refractate în lentile, prisme etc.
 Imagine vectorială – imagine digitală bazată pe descriere, nu pe informația din pixeli.
 Imagine virtuală – spre deosebire de o imagine reală, este o imagine formată în locul în care razele de lumină nu se întâlnesc.
 Imagine în oglindă – imagine formată de o oglindă prin schimbarea sensului unei axe de coordonate.
 Imaginea unei funcții – un subdomeniu al codomeniului unei funcții.